Franciaország
Moussac, település Gard megyében
Moussac, település Vienne megyében